

Saints catholiques et orthodoxes

Toponymes 
Saint-Leu est le nom de cinq communes françaises :
 Saint-Leu, une commune de La Réunion
 Saint-Leu-la-Forêt, une commune du Val-d'Oise
 Saint-Leu-d'Esserent, une commune de l'Oise
 Saint-Leu-Taverny, une ancienne commune aujourd'hui disparue
 
Saint-Leu, était aussi une commune du département d'Oran en Algérie française (1846-1962), qui est l'actuelle Bethioua

Monuments historiques 
 Château de Saint-Leu, un château construit sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt et qui a été détruit en 1837
 Église Saint-Leu d'Amiens, une église datant du  à Amiens, dans la Somme

Quartier 
 Saint-Leu (Amiens), quartier de l'église ci-dessus
 la (grande) Rue Saint-Leu reliant la Citadelle au centre-ville, et la Petite Rue Saint-Leu, petite place au pied de l'église ci-dessus